Lipińskie ist ein polnischer Ortsname:
 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Lipińskie (Biała Piska), Dorf im Powiat Piski, bis 1938 Lipinsken, 1938 bis 1945 Eschenried, Kreis Johannisburg, Ostpreußen
 Lipińskie (Ełk), Siedlung im Powiat Ełcki, bis 1935 Lipinsken, 1935 bis 1945 Seebrücken, Kreis Lyck, Ostpreußen
 Lipińskie (Miłki), Dorf im Powiat Giżycki, bis 1927: Lipiensken, 1927 bis 1945 Lindenwiese, Kreis Lötzen, Ostpreußen
 Woiwodschaft Masowien:
 Lipińskie (Gąbin), Dorf im Powiat Płocki
 Woiwodschaft Podlachien:
 Lipińskie (Grajewo), Dorf im Powiat Grajewski

Siehe auch:
 Lipińskie Małe
 Lipinsken